Pettavel ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel Pettavel (1836–1910), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 William Pettavel (1830–1907), Schweizer evangelischer Geistlicher